Нуриэ́ль Руби́ни (; род.  года, Стамбул) — американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета, инсайдер. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, он сумел предсказать глобальный финансовый кризис (2008—2011). Президент компании RGE Monitor. Имеет прозвище Dr. Doom.

Биография 
Родился в семье иранских евреев. В двухлетнем возрасте вместе с родителями переехал в Тегеран; позднее семья переехала в Израиль. С 1962 по 1983 жил в Милане, обучался там в университете Боккони. Затем занимался в аспирантуре Гарвардского университета.

В 1982 году окончил университет Боккони в Милане по специальности «экономика». В 1988 году окончил Гарвардский университет по специальности «международная экономика».

 В 1993 году — профессор факультета экономики в Йельском университете.
 С 1995 года по настоящее время — профессор экономики в  Нью-Йоркского университета.
 1998 год — старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов при президенте США.
 2004 год — председатель совета директоров аналитической компании .

Еще в 2006 году спрогнозировал, что в США разразится ипотечный кризис, который положит начало мировому экономическому кризису.

По мнению Рубини, Карл Маркс правильно оценил риски нерегулируемого капитализма, хотя и преувеличил достоинства социализма. Он также заявлял в начале 2010-х, что «англо-саксонская модель невмешательства государства в экономику сегодня также с треском провалилась».

Владеет английским, итальянским, фарси и ивритом.

Критика 
Российский эксперт в области экономики Михаил Хазин:

Классический пример — некий Рубини, который регулярно выдает потрясающие перлы о состоянии мировой экономики (совершенно неудивительные, поскольку, судя по тому, что он говорит, никакой модели кризиса у него нет), которые, тем не менее, никак не отражаются на репутации этого самого «гуру». Достаточно упомянуть только термин «идеальный шторм», который, как попугаи, повторяют его последователи, хотя смысла он не имеет никакого.

Признание заслуг 
 New York Times назвала экономиста пророком ().
 По версии британского журнала Prospect Magazine (2009), Рубини занимает вторую позицию в списке ста великих, ныне живущих интеллектуалов ().
 Четвёртое место в списке ста великих мировых мыслителей по версии журнала Foreign Policy и один из ста наиболее влиятельных людей мира по оценке журнала Time.
 The Times поместил его в список 100 самых выдающихся людей планеты в категории «Мыслители».
 В 2010 году Forbes признал его самым влиятельным в мире экономистом.

Книги 
 Alberto Alesina, Nouriel Roubini, Gerald D. Cohen. Political Cycles and the Macroeconomy. MIT Press, 1997.

Примечания

Ссылки 
 Пракаш Лунгани Ясно видящий кризисы // Финансы и развитие. 2009, март
 Nouriel Roubini’s Global EconoMonitor
 

Выпускники Университета Боккони
Выпускники Гарвардского университета
Экономисты США
Писатели США
Коллекционеры искусства
Кейнсианцы
Специалисты по международной экономике
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Школы бизнеса Стерна (Нью-Йоркский университет)
Преподаватели Нью-Йоркского университета